

Cinema 
 American School (Loser) – film del 2000 diretto da Amy Heckerling

Letteratura 
 La schiappa – romanzo di Jerry Spinelli del 2001

Musica 
 Loser – gruppo musicale statunitense
 Loser – singolo degli Angel Witch del 1981
 Loser – singolo di Beck del 1993, dall'album Mellow Gold
 Loser – singolo dei 3 Doors Down del 2000, dall'album The Better Life
 Loser – singolo di Ayreon del 2004, dall'album The Human Equation
 Loser – singolo dei Beartooth del 2016, dall'album Aggressive
 Loser – singolo di Charlie Puth del 2022, dall'album Charlie

Altro 
 Loser – gesto della mano